{{Info/Futebol/temporada

|título              =Seleção Brasileira de Futebol
|imagem              =
|temporada           =2015
|treinador           = Dunga

|final_vitorias      =8
|final_empates       =1
|final_derrotas      =1
|final_gm            =17
|final_gs            =6
|final_artilheiro    =Neymar
|final_artilh_gols   =4

|torneio1            =Copa América (disputada)
|torneio1_resultado  =Quartas de final
|torneio1_vitorias   =2
|torneio1_empates    =1
|torneio1_derrotas   =1
|torneio1_gm         =5
|torneio1_gs         =4
|torneio1_artilheiro =Douglas CostaFirminoNeymarRobinhoThiago Silva
|torneio1_artilh_gols=1
|torneio2            =Amistosos (disputados)
|torneio2_resultado  =
|torneio2_vitorias   =6
|torneio2_empates    =0
|torneio2_derrotas   =0
|torneio2_gm         =12
|torneio2_gs         =2
|torneio2_artilheiro =Neymar
|torneio2_artilh_gols=3

|maior_publico       =60272
|maior_publico_jogo  =
|maior_publico_local =
|maior_publico_data  =
|menor_publico       =19600
|menor_publico_jogo  =
|menor_publico_local =
|menor_publico_data  =
|publico_total       =221354
|publico_jogos       =6

|maior_vitoria       = 1–4 
|maior_vitoria_local =Gillette Stadium, Foxborough
|maior_vitoria_data  =8 de setembro, amistoso
|maior_derrota       = 2–0 |maior_derrota_local =Estádio Nacional de Chile, Santiago
|maior_derrota_data  =8 de outubro, Eliminatórias da Copa do Mundo

|notas               =

|temporada_anterior  = Temporada 2014
|temporada_proxima   =Temporada 2016 
}}
A Seleção Brasileira de Futebol em 2015''' disputou quatro amistosos antes da Copa América: contra a França (3–1), contra o Chile (1–0), contra o México (2–0) e contra Honduras (1–0).

Participou da Copa América, com duas vitórias, um empate e uma derrota, sendo esta derrota a quebra de invencibilidade da nova "Era Dunga" no comando da Seleção Brasileira. Ao empatar com a Seleção Paraguaia pelas quartas de final e perder na disputa de pênaltis foi eliminada da competição.

Após a Copa América e antes do início das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2018, disputou mais dois amistosos: contra a Costa Rica (1–0) e contra os Estados Unidos (4–1).

Serão quatro partidas, nesta temporada, pelas Eliminatórias: Chile, Venezuela, Argentina e Peru.

Artilheiros 
Estes são os artilheiros da temporada:

Jogos

Amistosos

Copa América 
Esses são os jogos da Copa América:

Fase grupos (grupo C)

Quartas de final

Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 
Estes são os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 nesta temporada:

Sub-23 (Olímpico)

Amistosos

Seleção Sub-22

Jogos Pan-Americanos

Grupo A

Semifinais

Disputa pelo bronze

Seleção Sub-20

Jogos treino

Amistosos

Campeonato Sul-Americano Sub-20

Grupo B

Fase final

Copa do Mundo FIFA Sub-20

Grupo E

Oitavas de final

Quartas de final

Semifinal

Final

Seleção Sub-17

Campeonato Sul-Americano Sub-17

Grupo A

Fase final

Ligações externas 
 
 
 

Futebol de 2015 no Brasil
2015